Треву́ () — небольшой город и коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Эн. Центр кантона Треву. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01427.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-востоку от Парижа, в 21 км севернее Лиона, в 50 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

В 1400 году город стал столицей княжества Домб.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 6768 человек.

Администрация

Экономика 
С конца XIX века и до 1950-х годов Треву был центром производства искусственных алмазов.

В 2007 году среди 4497 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3371 были экономически активными, 1126 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 3371 активных работали 3009 человек (1627 мужчин и 1382 женщины), безработных было 362 (176 мужчин и 186 женщин). Среди 1126 неактивных 367 человек были учениками или студентами, 307 — пенсионерами, 452 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 . Памятник культурного наследия
 Замок Корсель. Исторический памятник с 1996 года
 Замок Фетан. Исторический памятник с 1973 года
 Особняк правителей княжества Домб. Исторический памятник с 1933 года
 Дом Анжиньёр. Исторический памятник с 1933 года
 Дом Герье. Исторический памятник с 1933 года
 Дом лордов Вийар. Исторический памятник с 1991 года
 Церковь Сен-Симфорьен в неороманском стиле. Построена в 1899-1905 годах на месте старой церкви. Она не имеет колокольни, колокола расположены в отдельно стоящем деревянном храме. Памятник культурного наследия

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 

Коммуны департамента Эн